Red Cliff kan syfta på:

Geografi

Saint Kitts och Nevis 

 Red Cliff (stup i Saint Kitts och Nevis), Saint George Gingerland,

USA 

 Red Cliff (ort), Colorado, Eagle County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar